Алера́к () — коммуна во Франции в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.

Население — 1 034 человека (2004), площадь коммуны — 16,37 км². Плотность населения — 73,98 чел/км².

Коммуна расположен на расстоянии около 630 км к югу Парижа, 145 км западнее Монпелье, 10 км западнее Каркассонн.

Демография

Примечания 

Коммуны департамента Од